Tabuda ist in der antiken Geographie der Name:

 eines Flusses in Gallien, vermutlich die heutige Schelde (Ptol. 2.9.3)
 einer antiken Stadt in Numidien, siehe Tabuda (Stadt)
 eines auf diese Stadt zurückgehenden Titularbistums, siehe Titularbistum Tabuda